Helmut Seibt (1929-1992), patineur artistique autrichien. 
 Naomi Seibt (2000-), militante allemande, opposée au consensus scientifique sur la réalité du changement climatique.